

Classifica

Risultati

Collegamenti esterni 
 
 

 
 1980